Сен-Боде́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Линьер. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18199.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 230 км к югу от Парижа, в 125 км южнее Орлеана, в 31 км к юго-западу от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 296 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 165 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 114 были экономически активными, 51 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 65,2 %). Из 114 активных работали 104 человека (53 мужчины и 51 женщина), безработных было 10 (7 мужчин и 3 женщины). Среди 51 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Бодель (XIII век)
 Бронзовый колокол (XVI век). Исторический памятник с 1943 года
 Кресло со спинкой (XVI век). Исторический памятник с 1913 года
 Водяная мельница

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер